La saison 1989-1990 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise, tandis que les  et  disputent un barrage de promotion-relégation face aux  et  de D2.

C'est le club d'Ujpest Dozsa qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, à égalité mais une meilleure différence de buts que le MTK-VM Budapest et dix points d'avance sur un duo composé Ferencváros TC et du Pécsi MSC. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Le double tenant du titre, le Budapest Honvéd FC, rate complètement sa saison, et doit son maintien en première division à sa victoire en barrage de promotion-relégation face au Kazincbarcikai Vegyész, club de deuxième division.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Sport en Hongrie en 1989
Hongrie
Sport en Hongrie en 1990